Гойкоэчеа (, , ) — испанская фамилия. Известные носители:

 Гойкоэчеа, Йон Андони (род. 1965) — испанский футболист.
 Гойкоэчеа, Мауро (род. 1988) — уругвайский футболист, вратарь итальянского клуба «Рома».
 Гойкоэчеа Оласкоага, Андони (род. 1956) — испанский футболист и футбольный тренер.

Прочее 
 Гойкоэчеа — кантон в Коста-Рике, провинция Сан-Хосе.